Појам Рудолф II може да се односи на:

 Рудолф II, цар Светог римског царства
 Рудолф II, војвода Аустрије
 Рудолф II Бургундијски